Bzieniec – dawna nazwa rzeki Ciemięgi
 Bzieniec – część wsi Babin w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Bzieniec – las w Babinie